И́мре Шло́ссер-Ла́катош (; ) — венгерский футболист, нападающий, лучший бомбардир в истории чемпионата Венгрии. Выступал за сборную Венгрии, где дебютировал 7 октября 1906 года в матче с Чехословакией в возрасте 16 лет и 256 дней, всего же провел 68 матчей и забил 59 мячей. 7 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии, 4 раза лучшим бомбардиром Европы. Занимает 42 место среди лучших футболистов Европы XX века по опросу МФФИИС.

Биография

Достижения

Командные 
 «Ференцварош»
 Чемпион Первого дивизиона (7): 1906/07, 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1926/27
 Обладатель Кубка Венгрии (2): 1913, 1927

 МТК
 Чемпион Первого дивизиона (6): 1916/17, 1917/18, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1921/22

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (7): 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1917
 Лучший бомбардир европейских лиг (4): 1911, 1912, 1913, 1914

Статистика выступлений

Обзор карьеры

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на footballplayers.ru
 Статья «Первая европейская суперзвезда». Дмитрий Гребенщиков

Футболисты Венгрии
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Ференцварош»
Тренеры ФК «Винер Атлетикшпорт Клуб»
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Норрчёпинг»
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года